Нексеря — река в России, протекает в Гагинском районе Нижегородской области. Устье реки находится в 14 км по правому берегу реки Аратка. Длина реки составляет 12 км.

Исток реки западнее села Итманово в 23 км юго-западнее райцентра, села Гагино. Генеральное направление течения — восток, река течёт по безлесой местности, протекает по северной окраине села Итманово, пятью километрами ниже впадает в Аратку.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Верхневолжскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Сура от устья реки Алатырь и до устья, речной подбассейн реки — Сура. Речной бассейн реки — (Верхняя) Волга до Куйбышевского водохранилища (без бассейна Оки).

По данным геоинформационной системы водохозяйственного районирования территории РФ, подготовленной Федеральным агентством водных ресурсов:
 Код водного объекта в государственном водном реестре — 08010500412110000039586
 Код по гидрологической изученности (ГИ) — 110003958
 Код бассейна — 08.01.05.004
 Номер тома по ГИ — 10
 Выпуск по ГИ — 0

Примечания 

Реки Гагинского района
Бассейн Пьяны